Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Catarina Lindqvist 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (campionessa)

 Carling Bassett (secondo turno)
 Catarina Lindqvist (finale)
 Andrea Temesvári (primo turno)
 Barbara Potter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1985